Sacro e profano (Never So Few), film diretto da John Sturges (1959)
Sacro e profano, film diretto da Jenny Forte (2000)
Sacro e profano, romanzo giallo di Robert Irvine
Sacro e profano (Filth and Wisdom), film diretto da Madonna (2008)
Sacro/Profano – fumetto di Mirka Andolfo